Юнссон () — шведская фамилия. Часто встречается неверная транслитерация «Йонссон».

 Юнссон, Харальд Густав (1890—1959) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Юнссон, Карл Густав (1903—1990) — шведский лыжник, обладатель серебряной медали на Зимних Олимпийских играх 1928 года.
 Юнссон, Густаф Адольф (1879—1949) — шведский стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.
 Юнссон, Йенни (род. 1987) — шведская биатлонистка, младшая сестра Хелены Экхольм.
 Юнссон, Йорген (род. 1972) — шведский хоккеист.
 Юнссон, Карл (1885—1966) — шведский спортсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года.
 Юнссон, Карл-Юхан (род. 1990) — шведский футболист, вратарь.
 Юнссон, Кенни (род. 1974) — шведский хоккеист.
 Юнссон, Кристофер (род. 1972) — шведский рок-музыкант, гитарист, основатель и лидер группы Therion.
 Юнссон, Мелькер (род. 2002) — шведский футболист, сын Маттиаса Юнсона.
 Юнссон, Оскар (род. 1997) — шведский футболист, вратарь.
 Юнссон, Рольф (1889—1931) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Юнссон, Суне (1930—2009) — шведский фотограф, писатель, кинорежиссёр-документалист.
 Юнссон, Томас (род. 1960) — шведский хоккеист.
 Юнссон, Торбьёрн (1936—2018) — шведский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Юнссон, Хелена (род. 1984) — девичья фамилия Хелены Экхольм — шведской биатлонистки, двукратной чемпионки мира.
 Юнссон, Хелена (кёрлингистка) (род. 1971) — шведская кёрлингистка.
 Юнссон (Йонссон), Эрик (1903—1974) — шведский шахматист.
 Юнссон, Эрьян (род. 1969) — шведский кёрлингист.

См. также 
 Юнсон
 Йонсон
 Йоунссон
 Джонсон
 Ионсон